Gawlik ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gawlik (1936–2011), deutscher Diplomatiker
 Andreas Gawlik (* 1989), deutscher Eishockeyspieler
 Christoph Gawlik (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Hans Gawlik (1904–?), deutscher Jurist und Beamter, langjähriger Leiter der Zentralen Rechtsschutzstelle (ZRS)
 Jan Paweł Gawlik (1924–2017), polnischer Theaterwissenschaftler, -direktor, -kritiker, Essayist und Dramatiker
 Julius Gawlik (* 1997), deutscher Jazzmusiker
 Manfred Gawlik (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Gawlik (1943–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Oda-Gerlind Gawlik (* 1948), deutsche Politikerin der SPD
 Roland Gawlik (* 1944), deutscher Tänzer, Choreograph, Schauspieler und Ballettdirektor
 Willibald Gawlik (1919–2003), deutscher Arzt, Homöopath und Autor

Gawlik heißen auch:
 Gawlik (Ełk), Fluss zur Ełk (Lyck) in Masuren
 (22527) Gawlik, Asteroid des Hauptgürtels